Анастасий II:

 Анастасий II (ум. 718) — византийский император (713—715).
 Анастасий II (ум. 498) — папа римский (496—498).
 Анастасий II (ок. 550—609) — Патриарх Антиохийский (599—609), почитается как святой.